multiplex (plaatmateriaal), een houtplaat bestaande uit vijf of meer lagen fineer 
 multiplexing en multiplexer, een techniek om twee of meer signalen via een enkel kanaal te verzenden
 multiplex-bioscoop, een bioscoop met veel zalen